

Cucina 
 Salsa mille isole – condimento statunitense

Geografia 
 Mille isole – arcipelago degli Stati Uniti d'America e del Canada
 Mille isole – arcipelago dell'Indonesia